Шукла — фамилия. Известные носители:

 Шукла, Видья Чаран (1929—2013) — индийский государственный деятель, министр иностранных дел Индии (1990—1991).
 Шукла, Рам Чандра (1925—2016) — индийский художник и искусствовед.
 Шукла, Саурабх (род. 1963) — индийский актёр, сценарист и кинорежиссёр.
 Шукла, Сиддхарт (1980—2021) — индийский актёр и телеведущий.
 Шукла, Шрилал (1925—2011) — индийский писатель на хинди.